TBU steht für:
 Flughafen Fuaʻamotu
 Tape Backup Unit, siehe Bandlaufwerk
 Stuttgarter Sportverein: Turnerbund Untertürkheim
 Achimer Sportverein: TB Uphusen

TBU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Buski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Abkürzung